Albanese signifie « Albanais » (habitant de l'Albanie) en italien.

Personnes 
 Anthony Albanese (1963 -), politicien australien ;
 Antoine Albanèse (1729?-1800), castrat italien ;
  ;
 Diego Albanese (1973-), joueur de rugby argentin ;
 Francesco Albanese (1912-2005), ténor italien ;
 Frank Albanese (1931-2015), acteur américain ;
 G. Sacco Albanese, réalisateur américain des débuts du cinéma ;
 Giacomo Albanese (1890-1947), mathématicien italien ;
 Giuseppe Albanese, préfet de police de Palerme nommé en 1867 ;
 Giuseppe Albanese (1979-), pianiste italien ;
 Kelly Albanese (1977-), actrice américaine ;
 Laura Albanese (1957-), politicienne canadienne ;
 Lauren Albanese (1989-), joueuse de tennis américaine ;
 Licia Albanese (1909-2014), soprano italienne ;
 Stefano Albanese (1944-), ancien joueur italien de basket-ball ;
 Thomas Albanese (1988-), footballeur italien ;
 Tom Albanese (1957-), directeur de la société minière Rio Tinto ;
 Vincenzo Albanese (1996-), coureur cycliste italien.

Lieux 

 Falconara Albanese, commune italienne ;
 San Cosmo Albanese, commune italienne ;
 San Costantino Albanese, commune italienne ;
 San Giorgio Albanese, commune italienne ;
 San Paolo Albanese, commune italienne ;
 Santa Caterina Albanese, commune italienne ;
 Spezzano Albanese, commune italienne ;
 Vaccarizzo Albanese, commune italienne.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme italien